Олег Владимирович Зотеев (; ) — узбекистанский футболист, полузащитник клуба «Чоннам Дрэгонз» и национальной сборной Узбекистана.

Карьера 
Олег Зотеев начал свою профессиональную карьеру в 2008 году в составе ташкентского «Пахтакора», за который играл до конца 2009 года. В 2010 году он перешёл в «Алмалык». За два сезона, проведённых в составе «Алмалыка», он сыграл в 89 матчах и забил 14 голов.

В 2013 году на него обратил внимание главный тренер «Бунёдкора» Мирджалол Касымов, и вскоре Зотеев перешёл в «Бунёдкор». Провёл в составе «ласточек» 44 матча и забил 8 голов.

В составе национальной сборной Узбекистана Олег Зотеев играет с 2012 года, провёл в составе сборной 12 матчей и забил один гол.

Достижения 
 «Пахтакор»
 Вице-чемпион Узбекистана: 2008, 2009
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2009
 Финалист Кубка Узбекистана: 2008

 «Бунёдкор»
 Чемпион Узбекистана: 2013
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2013
 Финалист Кубка Узбекистана: 2014
 Обладатель Суперкубка Узбекистана: 2013

Примечания 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК АГМК
Игроки ФК «Бунёдкор»
Игроки ФК «Локомотив» Ташкент
Игроки ФК «Чоннам Дрэгонз»